

Musica 
La donna è mobile – canzone del Rigoletto
La donna è mobile – canzone di Giuni Russo, incisa nel 2003

Cinema 
La donna è mobile (Forsaking All Others) – film diretto da Émile Chautard (1922)
La donna è mobile (Forsaking All Others) – film diretto da W. S. Van Dyke (1934)
La donna è mobile – film diretto da Mario Mattoli (1942)
La donna è mobile – film diretto da Nidal Algafari (1993)

Teatro 
La donna è mobile – commedia di Vincenzo Scarpetta